Палос Пријетос има више значења:

 Палос Пријетос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палос Пријетос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Пријетос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику